Boudin bezeichnet:
 Boudin noir, eine französische Blutwurst
 Boudin blanc, eine französische Weißwurst
 Le Boudin, Teil der Uniform französischer Legionäre
 geologisches Gesteinsgefüge, siehe Boudinage
 den Wortursprung von Pudding

Boudin ist der Familienname folgender Personen:
 Eugène Boudin (1824–1898), französischer Maler
 Kathy Boudin (1943–2022), US-amerikanische Gesundheits- und Sozialwissenschaftlerin